Filip Lepi je nadimek več vladarjev:

 Filip I. Kastiljski, kastiljski kralj
 Filip IV. Francoski, francoski kralj